

Мар'янівка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Вінницька область, Хмільницький район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Дніпропетровська область, П'ятихатський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Донецька область, Старобешівський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Запорізька область, Куйбишевський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Запорізька область, Михайлівський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Київська область, Васильківський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Київська область, Макарівський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Київська область, Поліський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Бобринецький район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Маловисківський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Новоархангельський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Одеська область, Захарівський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Одеська область, Овідіопольський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Одеська область, Ширяївський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Полтавська область, Гребінківський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Тернопільська область, Тернопільський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Черкаська область, Лисянський район, Мар'янівська сільська рада
 Мар'янівка — Черкаська область, Шполянський район, Мар'янівська сільська рада

Див. також 
 Мар'янівка
 Мар'янівська сільська рада